Pera — fruto da pereira
Pereira (Colômbia) — cidade no departamento de Risaralda
Pereira Barreto -  município  do estado de São Paulo
Pereira (sobrenome) — nome de família
Fábio Pereira da Cruz — futebolista brasileiro
 Honra de Pereira - Quinta de Pereira, em Vila Nova de Famalicão

Freguesias de Portugal
Pereira (Barcelos)
Pereira (Mirandela)
Pereira (Montemor-o-Velho)

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos